Primrose Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Primrose Lake, See in Saskatchewan und Alberta
 Primrose Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Primrose Lake (Florida)
 Primrose Lake (Kalifornien)

Siehe auch:
 Lake Primrose